Eric Peter Karros (né le  à Hackensack (New Jersey)) est un ancien joueur américain de baseball qui a joué avec les Dodgers de Los Angeles, les Cubs de Chicago et les Athletics d'Oakland en Ligue majeure de baseball.

Biographie

Statistiques de joueur

Liens externes 
 
 
 

Joueur américain de baseball
Joueur des Dodgers de Los Angeles
Joueur des Cubs de Chicago
Joueur des Athletics d'Oakland
Naissance à Hackensack (New Jersey)
Naissance en novembre 1967
Étudiant de la Patrick Henry High School (Californie)